(1892-1987), homme politique italien
 Lucas Pezzini Leiva, footballeur brésilien.
 Sara Pezzini, personnage principal du comic Witchblade
Patronyme italien